81-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл в Анталье (Турция) c 22 по 28 апреля 2002 года. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин. В соревнованиях приняли участие 184 спортсмена (112 мужчин и 72 женщины).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты соревнований

Мужчины

До 56 кг

До 62 кг

До 69 кг

До 77 кг

До 85 кг

До 94 кг

До 105 кг

Свыше 105 кг

Женщины

До 48 кг

До 53 кг

До 58 кг

До 63 кг

До 69 кг

До 75 кг

Свыше 75 кг

Ссылки 

Тяжёлая атлетика
Спорт в Турции в 2002 году
2002
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Турции
Апрель 2002 года
Международные спортивные соревнования в Анталье
Чемпионаты Европы в Турции
2002 год в тяжёлой атлетике